Pietarinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pietarinsaari (ö i Finland, Norra Österbotten), Oulunkaari, 
 Pietarinsaari (ö i Finland, Lappland), Rovaniemi, 
 Pietarinsaari (ö i Finland, Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar